Galil peut faire référence à :

Patronymie

 Esther Galil (1945- ) est une chanteuse israélienne d'origine marocaine.
 Gershon Galil est un professeur d'études bibliques israélien.
 Yisrael Galil (1923- ) est un ingénieur israélien spécialisé sur les armes individuelles.

Divers
 Le Galil est un fusil d'assaut de conception israélienne.